Als Staugleichung wird folgendes Bezeichnet:

Staugleichung nach Rühlmann, eine Formel zur Berechnung des Rückstaus von Wasser in der Hydromechanik nach Christian Moritz Rühlmann
Staugleichung (Partielle Differentialgleichung), eine Partielle Differentialgleichung zur Berechnung des Staus auf Straßen